Kunstkammer steht für:

 ein Sammlungskonzept, siehe Wunderkammer

Kunstkammer steht für folgende Museen:

 die Sammlung der sächsischen Kurfürsten, siehe Staatliche Kunstsammlungen Dresden
 Kunstkammer (Sankt Petersburg), Museum für Anthropologie und Ethnographie
 Kunstkammer Wien, eine Sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien
 Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale), gilt als der älteste bürgerliche Museumsraum in Deutschland
 Kunst- und Wunderkammer der württembergischen Herzöge, Sammlung und Ausstellung im Landesmuseum Württemberg